Frankfurt-Innenstadt III ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Westen an Frankfurt-Innenstadt II, im Nordwesten an Frankfurt-Mitte-Nord, im Nordosten an Frankfurt-Nord-Ost, im Osten an Frankfurt-Bornheim/Ostend und im Süden an Frankfurt-Innenstadt I.

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1997: zusätzlich: REP: 4,3 %
2 2011: zusätzlich: Piraten: 2,1 %

Gliederung 
Frankfurt-Innenstadt III besteht aus zwei Stadtteilen:
 Nordend-Ost
 Nordend-West

Einzelnachweise 

Innenstadt III
Frankfurt-Nordend